Павел Иванович Горячев (1895—1968) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (25.04.1944). Гвардии полковник (8.11.1942).

Молодость, первая мировая и гражданская войны 

Павел Горячев родился 16 (по новому стилю — 28) июня 1895 года в деревне Дьяково (ныне — Можайский район Московской области) в крестьянской семье. С 1911 года проживал в Москве, работал электромонтёром. 

В Русскую императорскую армию был мобилизован в мае 1915 года. Служил в 60-м запасном пехотном батальоне (г. Алатырь). С декабря 1915 года участвовал в Первой мировой войне, воевал в составе 110-го Камского пехотного полка. После Февральской революции, в мае 1917 года, был избран солдатами председателем полкового солдатского комитета. В том 1917 году П. И. Горячев вступил в Красную Гвардию, командовал красногвардейским отрядом. В том же 1917 году вступил в РСДРП(б).

В октябре 1918 года вступил в Рабоче-крестьянскую Красную Армию и направлен на политическую работу в войска. Участвовал в Гражданской войне. Сначала был назначен комиссаром инженерного батальона 1-го Московского советского полка. С марта 1919 служил во 2-й стрелковой дивизии: старшина прожекторной роты, военком инженерного батальона. Воевал против войск адмирала А. В. Колчака на Восточном фронте. С сентября 1919 года — военком 18-го стрелкового полка, с которым воевал против войск генерала Н. Н. Юденича, участвовал в обороне Петрограда и в советско-польской войне в 1920 году.

Межвоенный период 
После завершения основных сражений Гражданской войны продолжал службу в 2-й стрелковой дивизии, назначен военкомом командных курсов при 5-й стрелковой бригаде, затем стал военкомом повторных командных курсов дивизии, с февраля 1922 года — комиссар 4-го стрелкового полка, с июля 1922 года — комиссар артиллерии дивизии, с января 1923 — комиссар штаба снабжения дивизии, с декабря 1923 — ответственный секретарь дивизионной партийной комиссии. В 1924 году он окончил курсы военных комиссаров в Смоленске и в июле этого года назначен военкомом 42-го стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии, затем — комиссаром 1-го отдельного стрелкового полка Московского военного округа. С января по май 1925 года исполнял должность помощника начальника материальной части штаба Московского военного округа, затем назначен военкомом 252-го стрелкового полка (Тула). С сентября 1927 — начальник организационной части политотдела Московской Пролетарской стрелковой дивизии. 

В декабре 1928 года был переведён из РККА на службу во внутренние войска ОГПУ СССР, в которых служил военкомом 1-го конвойного полка и исполняющим должность  помощника командира 1-й конвойной дивизии. 

В феврале 1932 года возвращён в РККА. Был направлен на Дальний Восток на должность помощника командира Благовещенского укреплённого района, с февраля 1933 года исполнял должность начальника политического отдела Гродековского укреплённого района, с сентября 1934 года — военком Забайкальского укрепрайона. С марта 1936 года служил военкомом Высших стрелково-тактических курсов усовершенствования офицерского состава пехоты «Выстрел». В июне 1938 года в звании бригадного комиссара был уволен в запас.

Великая Отечественная война 
с началом Великой Отечественной войны в июне 1941 года бригадный комиссар П. И. Горячев возвращён в кадры Красной Армии и назначен военным комиссаром 3-го полка народного ополчения Фрунзенского района Москвы. С 4 июля по 18 августа 1941 года был военным комиссаром 1-й Московской дивизии народного ополчения 33-й армии Резервного фронта. С августа 1941 года исполнял должность начальника тыла 33-й армии, которую 13 октября передали в состав Западного фронта. В рядах армии участвовал в боях при обороне Мосальска, в битве за Москву участвовал в Вяземской, Можайско-Малоярославецкой и Наро-Фоминской оборонительных операциях, а в декабре 1941 года — в контрнаступлении под Москвой. В феврале 1942 года назначен командиром 51-го стрелкового полка (с апреля – 75-й гвардейский полк) 93-й стрелковой дивизии. Полк и дивизия в апреле 1942 года за отличия в Московской битве получили гвардейские звания (дивизия стала именоваться 26-й гвардейской стрелковой дивизией). В августе в составе 20-й армии участвовал в Первой Ржевско-Сычёвской операции, в которой полк овладел 6-ю населёнными пунктами самостоятельно и ещё 12-ю во взаимодействии с другими частями дивизии.

5 ноября 1942 года назначен командиром 3-й гвардейской механизированной бригады 1-го гвардейского механизированного корпуса, воевавших в 1-й гвардейской и в 3-й гвардейской армиях Юго-Западного фронта 8 ноября 1942 года был переаттестован из бригадных комиссаров в полковники. Участвовал в контрнаступлении под Сталинградом, где бригада за выдающиеся отличия в боях была награждена орденом Ленина, а её командир — орденом Красного Знамени.

С 14 июня 1943 года гвардии полковник Павел Горячев командовал 9-й гвардейской механизированной бригадой в 3-м гвардейском механизированном корпусе. Бригада и корпус готовились в то время в боям в составе Степного военного округа. В июле их передали на Воронежский фронт, где они участвовали в сражениях Курской битвы, в Белгородско-Харьковской и Сумско-Прилукской наступательных операциях.

Командир 9-й гвардейской механизированной бригады 3-го гвардейского механизированного корпуса 47-й армии Воронежского фронта гвардии полковник П. И. Горячев особенно отличился во время битвы за Днепр. 25 сентября 1943 года бригада Горячева с ходу овладела городом и железнодорожной станцией Гадяч Полтавской области Украинской ССР и вышла к Днепру напротив города Канева Черкасской области и начала подготовку к форсированию реки. В ночь с 28 на 29 сентября бригада начала переправу и к утру практически в полном составе была на западном берегу. Горячев одним из первых форсировал реку. Вскоре против бригады на плацдарме противник предпринял ряд мощных контратак. Отбив их, бригада перешла в наступление и освободила село Селище, на следующий день продолжала продвижение вперёд. В этих боях Горячев получил контузию.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» гвардии полковник Павел Горячев был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3914.

С начала ноября 1943 по конец мая 1944 года бригада в составе корпуса находилась в резерве Ставки ВГК в Тульских военных лагерях. Оттуда она прибыла на 3-й Белорусский фронт, где вошла в состав Конно-механизированной группы генерала Н. С. Осликовского. На этом и 1-м Прибалтийском фронтах бригада Горячева проявила высокие боевые качества, особенно отличившись в Белорусской стратегической наступательной операции (в Вильнюсской и в Шауляйской фронтовых наступательных операциях. В бою 28 июля 1944 года в Прибалтике полковник Горячев получил свою вторую тяжелую контузию и попал в госпиталь. 

После излечения в октябре 1944 года назначен командиром 13-й гвардейской механизированной бригады 4-го гвардейского механизированного корпуса  2-го Украинского фронта. Командовал этой бригадой до Победы, участвовал в Будапештской наступательной операции.

Послевоенное время 
После окончания войны в июле 1945 переведён в Управление военного снабжения НКВД СССР (с марта 1946 года МВД СССР) на должность начальника авто-бронетанкового отдела. В июне 1950 уволен в запас по болезни. 

Проживал и работал в Москве. Скончался 20 июля 1968 года, похоронен на Преображенском кладбище Москвы.

Награды 
 Герой Советского Союза (24.05.1944)
 Два ордена Ленина (24.05.1944, 21.02.1945)
 Три ордена Красного Знамени (10.12.1942, 25.03.1943, 3.11.1944)
 Орден Красной Звезды (2.01.1942)
 Медали.

Примечания

Литература 
 
 Герои огненных лет. Книга 1. — М.: Московский рабочий, 1975. — С.407-412.
 Герои Отечества. — Москва, 2004.
 Соловьев Д. Ю. Красная Армия. Полковники 1935-1945. Том 14. — М., 2019. 
 Шаги в бессмертие. — М., 1965. — С.286-292.
 Шур Я. И. Лицом к врагу: Очерк о полковнике гвардейской мехбригады Герое Советского Союза П. И. Горячеве. — Москва: изд. и филиал тип. изд-ва "Моск. большевик", 1945. — 44 с. — (Герои москвичи).

Ссылки 
 
 Можайск. Наши земляки — Герои Советского Союза.

Участники Первой мировой войны (Россия)
Политработники РККА в годы Гражданской войны
Выпускники курсов «Выстрел»
Политработники Великой Отечественной войны
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Танкисты Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры бригад в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Днепр
Похороненные на Преображенском кладбище
Участники Наро-Фоминской операции